Estação Santo Amaro — estação do Metrô de São Paulo, Brasil
Estação Ferroviária de Santo Amaro — estação da Linha de Cascais, em Oeiras, Portugal
 Santo Amaro: Antiga freguesia e paróquia de Lisboa com duas estações:
 Estação de Santo Amaro — parque de recolha, manobras, e oficinas da Carris de Lisboa (bondes), em Portugal, onde também se situa o Museu da Carris
 Estação Fluvial de Santo Amaro — interface ferroviário-matítimo/fluvial (extinto em 1938) associado à Doca de Santo Amaro
 Estação Santo Amaro — paragem do Metro Transportes do Sul (bondes), em Almada, Portugal
 Estação terminal e parque de recolha do Tramway de Santo Amaro (bondes) — São Paulo, Brasil
Apeadeiro de Santo Amaro-Veiros — extinto apeadeiro ferroviário no Ramal de Portalegre, Portugal

Desambiguações de estações